Па́вел Па́влович Лоба́нов (2 (15) января 1902 года, дер. Старо, Дмитровский район, Московская губерния — 13 августа 1984 года, Москва) — советский государственный и хозяйственный деятель. Депутат Верховного Совета СССР 4, 5, 7—9 созывов. Член ЦРК ВКП(б) (1939—1952), кандидат в члены ЦК КПСС (1956—1961). Академик ВАСХНИЛ (1948), доктор экономических наук (1967). Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился в крестьянской семье. Окончил агрономический факультет Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева (1925).
 1925 — агроном Шаховского участка Волоколамского уезда Московской области.
 1925—1926 — служба в РККА.
 1926—1927 — агроном по хлебной инспекции элеватора Московско-Казанской железной дороги.
 1927—1930 — агроном Костромского уездного и окружного земельного управления.
 1930—1931 — технический директор совхоза «Заветы Ильича», Ивановская область.
 1931—1936 — аспирант Всесоюзного НИИ совхозов.
 1936—1937 — завкафедрой Московского института землеустройства.
 1937 — директор Воронежского сельскохозяйственного института.
 1937—1938 — заместитель народного комиссара земледелия РСФСР
 1938 — народный комиссар земледелия РСФСР
 1938—1946 — народный комиссар зерновых и животноводческих совхозов СССР
 1946—1953 — заместитель, 1-й заместитель министра сельского хозяйства СССР
 1953 — 1-й заместитель министра сельского хозяйства и заготовок СССР
 1953—1955 — первый заместитель Председателя Совмина РСФСР и министр сельского хозяйства и заготовок РСФСР (с 1953 г. — министр сельского хозяйства РСФСР)
 1955—1956 — заместитель Председателя Совмина СССР
 1956—1961 — Президент ВАСХНИЛ и Председатель Совета Союза Верховного совета СССР (до 1962 г.)
 1961—1965 — заместитель Председателя Госплана СССР.
 1965—1978 — Президент ВАСХНИЛ.
С 1978 года — персональный пенсионер.

Похоронен в г. Дмитрове.

Награды 
 Герой Социалистического Труда
 два орденами Ленина
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Дружбы народов

Литература 
 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник / сост. В. И. Ивкин. М., 1999. — ISBN 5-8243-0014-3

Ссылки 
 
 
 Биография в Справочнике по истории КПСС

Экономисты СССР
Выпускники РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
Работники Госплана СССР
Заместители председателя Совета министров СССР
Министры СССР
Министры сельского хозяйства РСФСР
Народные комиссары земледелия РСФСР
Народные комиссары зерновых и животноводческих совхозов СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Председатели Совета Союза
Ректоры Воронежского аграрного университета
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Академики ВАСХНИЛ
Президенты ВАСХНИЛ
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС